Cascarón puede referirse a:
 la corteza de un huevo;
 Cascarones, tradición en el norte de México de huevo de pascua
 el nombre común de la planta '''''Juglans regia.